Bulla är ett släkte av snäckor. Bulla ingår som enda släkte i familjen Bullidae.

Snäckorna i släktet har kulformigt, glatt och inrullat skall. De förekommer främst på sandbotten i varmare hav. Fossilt förekommer arter i släktet redan under kritperioden.

Bulla är enda idag levande släktet i familjen Bullidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor